

Geografia

Croazia 
 Incoronata – isola della Dalmazia, la maggiore della isole Incoronate

, Italia 
 Incoronata – frazione di Vasto in provincia di Chieti
 Borgo Incoronata – frazione di Foggia

Nomi 
 Incoronata – nome proprio di persona italiano femminile;